Хайдлер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хайдлер, Бетти (род. 1983) — немецкая легкоатлетка.
 Хайдлер, Герд (род. 1948) — немецкий футболист.